Weimar steht für:

 Weimar, Stadt in Thüringen
 Weimar (Lahn), Gemeinde im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen
 Weimar (Ahnatal), Ortsteil der Gemeinde Ahnatal in Hessen
 Weimar (Texas), Ort im Colorado County
 Neu Weimar, Ort in der Wolgadeutschen Republik, Russland, bis 1941, siehe Liste der deutschsprachigen Ortschaften in der Wolgarepublik
 Grafschaft Weimar-Orlamünde
 Weimar (Adelsgeschlecht)
 Kurzform für die Weimarer Republik
 Weimar (Band), deutsche Rockband
 Café Weimar im 9. Wiener Gemeindebezirk
 (3539) Weimar, Asteroid

Weimar ist der Familienname folgender Personen:
 Bärbel Weimar (* 1965), deutsche Fußballspielerin
 Georg Peter Weimar (1734–1800), deutscher Kantor und Komponist
 Jacintha Weimar (* 1998), niederländische Fußballspielerin
 Karlheinz Weimar (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Klaus Weimar (* 1941), schweizerisch-deutscher Literaturwissenschaftler
 Monika Weimar (* 1958), deutsche Mörderin, siehe Mord an Melanie und Karola Weimar
 Patrick Weimar (* 1995), deutscher Fußballspieler

 Robert Weimar (1932–2013), deutscher Rechtswissenschaftler und Psychologe
 Romé Weimar (* 2002), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Weimar (1857–1917), deutscher Zeichner, Typograf und Fotograf
 Wilhelm Weimar (Maler) (1859–1914), deutscher Maler
 Wolfgang Weimar (1922–1993), deutscher Politiker (CDU), MdL Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Sachsen-Weimar
 Weimaraner
 Weimarn
 Weimer
 Weymar